Насьональ 1969 () — одна из двух частей 39-го профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Дополнительные матчи за 2-е место 
Первый матч был проведён 17 декабря, а ответный состоялся 21 декабря.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1969 на rsssf.com

1969
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1969 году